Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але перед тим того року завершила кар'єру.

Наташа Звєрєва виграла титул, перемігши у фіналі Наталі Тозья з рахунком 0–6, 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Кремер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С Сміт
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Фусаї
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Лучич-Бароні
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Снайдер
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Н Звєрєва
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Л Латімер
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= О Татаркова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М де Свардт
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А-Г Сідо
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= І Спирля
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Селеш
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Кремер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М Лучич-Бароні
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Н Звєрєва
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А Кетцер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= О Татаркова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07={{nowrap| М де Свардт}}
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= І Спирля
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= А Кремер
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Н Звєрєва| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= А Кетцер| RD3-score03-1=77| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Мораріу
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=0
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= М Дрейк
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Суґіяма| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Плішке| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К Кросс
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=1
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= А Курнікова| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ч Рубін
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Реймонд| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=78| RD1-score11-3=6| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Серна
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н Деші| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14=
| RD1-team14= Е Фрейзер
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=1
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= О Лиховцева| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Суґіяма
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Плішке
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Н Тозья| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= А Курнікова| RD2-score05-1=77| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Л Реймонд
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Н Деші| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Н Тозья| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=5
| RD3-team03=
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=6| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Хрістіна Пападакі
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3=2
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Лусі Ал
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Лаура Голарса| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Джейн Чі| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2= 
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Ніколь Арендт
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=r
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Деніса Хладкова
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Морін Дрейк| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD3-score1-1=6| RD3-score1-2=6| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=5
| RD3-team2= Морін Дрейк
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3= 
}}

 Другий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=3
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=Alt
| RD1-team3= Рейчел Макквіллан| RD1-score3-1=79| RD1-score3-2=77'''
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Міхо Саекі
| RD1-score4-1=67
| RD1-score4-2=64
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5={{nowrap| Тамарін Танасугарн}}
| RD1-score5-1=7| RD1-score5-2=6'''
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Елс Калленс
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7={{nowrap| Соня Джеясілан}}
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=77| RD1-score7-3=9| RD1-seed8=4
| RD1-team8= Кімберлі По
| RD1-score8-1=6'''
| RD1-score8-2=64
| RD1-score8-3=7
| RD2-seed1=7
| RD2-team1={{nowrap| Олена Татаркова}}
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=6| RD2-seed2=Alt
| RD2-team2= Рейчел Макквіллан
| RD2-score2-1=6'''
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=1
| RD2-seed3= 
| RD2-team3={{nowrap| Тамарін Танасугарн}}
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=78'''
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=66
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=7
| RD3-team1=

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=6
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2={{nowrap| Жулі Пуллен}}
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=Alt
| RD1-team3= Каті Шлукебір
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Джанет Лі| RD1-score4-1=7| RD1-score4-2=6'''
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Джоан Ворд
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6={{nowrap| Луїс Латімер}}
| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=6'''
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Лінда Вілд
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8={{nowrap| Фабіола Сулуага}}
| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=77| RD2-score1-2=65
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Джанет Лі| RD2-score2-1=60
| RD2-score2-2=77| RD2-score2-3=6'''
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3={{nowrap| Луїс Латімер}}
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=6'''
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Джанет Лі
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2=

Посилання 
 Direct Line International Championships 1999 Draw

Direct Line International Championships
1999